L'Omloop Het Volk 1957 va ser la tretzena edició de l'Omloop Het Volk. La cursa es va disputar el 24 de març de 1957, amb inici i final a Gant. La cursa va ser guanyada per Norbert Kerckhove.

Classificació general

Referències 

1957
Competicions ciclistes del 1957